Fjölnir peut désigner : 
 Fjölnir, roi légendaire de Suède
 Fjölnir, revue indépendantiste islandaise parue en 1835 et 1847
 Fjölnir Reykjavik, club omnisports islandais fondé en 1998
 Fjölnir, un langage de programmation